Delarge est un nom de famille.

 Jean-Pierre Delarge (1925-2015) éditeur et auteur français d’origine belge créateur du dictionnaire des arts plastiques modernes et contemporains.
 Le Delarge : Le dictionnaire des arts plastiques modernes et contemporains.

 Jean Delarge (Liège, 1906-1977) était un boxeur belge.